Норија Сектор Сеис има више значења:

 Норија Сектор Сеис (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Норија Сектор Сеис (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику